

Pessoas
Jeffrey Deaver

Localidades

Deaver (Wyoming)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos